Pardaillan puede referirse a: 

 Pardaillan, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Pardaillan (novela)